RWF ist die Abkürzung für:
Rainer Werner Fassbinder
Rassemblement Wallonie-France
Ruanda-Franc

RWF